Tippeligaen 2011 var den 21:a säsongen av den högsta serien i fotboll i Norge som går under namnet Tippeligaen. Serien innehöll totalt 16 lag och spelades under perioden 18 mars-27 november 2011, totalt bestod serien av 30 omgångar med två matcher mellan alla lag, en gång på vardera lagets hemmaplan. Vinst gav 3 poäng, oavgjort 1 poäng och förlust 0 poäng. Nykomlingar för denna säsong var Fredrikstad FK, Sarpsborg 08 FF och Sogndal IL.

Norska mästare blev Molde FK som vann ligan för första gången nånsin.

Deltagande lag
●
Tromsø
●
Rosenborg
●
Molde
●
Aalesund
●
Brann
●
Haugesund
●
Viking
●
Start
●
Lillestrøm
●
Sogndal
●
Vålerenga
●
Fredrikstad
●
Stabæk
●
Strømsgodset
●
Sarpsborg 08
●
Odd Grenland

Tabell

Källor
 Worldfootball.net

Externa länkar
 Norges fotbollsförbunds hemsida
 altomfotball.no 

2011 i Norge
Fotbollssäsongen 2011
2011